Het Masters Tournament 2006, de eerste major van het golfseizoen, werd op de Augusta National Golf Course van Augusta (Georgia) gehouden van 6 tot 9 april 2006. De baan was t.o.v. het vorige jaar verlengd tot een totale lengte van 7445 yards (6775 m).

De derde ronde, op zaterdag, moest onderbroken worden omwille van de overvloedige regen, en op zondagmorgen verder afgewerkt. Na die derde ronde stonden de Amerikanen Fred Couples, winnaar in 1992, en Phil Mickelson, winnaar in 2004, aan de leiding met vier slagen beneden par. Maar alles was nog mogelijk, met tien spelers in totaal beneden par, waaronder enkele van de beste van de wereld: Tiger Woods, Vijay Singh, en Retief Goosen.

Tijdens die laatste ronde slaagde Mickelson erin om als enige foutloos te blijven spelen, terwijl al zijn rivalen vroeg of laat moesten afhaken. Enkel op de laatste hole moest Mickelson zijn enige bogey van de ronde incasseren, maar toen had hij al voldoende voorsprong om zijn tweede Masters-zege te behalen. Hij had uiteindelijk twee slagen minder nodig dan de Zuid-Afrikaan Tim Clark en drie minder dan een groepje van vijf spelers, waaronder de Spanjaard José Maria Olazabal, die de beste ronde van het toernooi lukte op de laatste dag met een score van 66, en de titelverdediger Tiger Woods, die Mickelson na afloop het begeerde groene jasje mocht laten aantrekken.

Uitslag

* Par = 72

Golf in 2006
2006
Europese PGA Tour 2006
Amerikaanse PGA Tour 2006